L’organisation de la Luftwaffe peut correspondre à :
 l’organisation de la Luftwaffe de la Wehrmacht entre 1935 et 1945, à l'époque du régime nazi ;
 l’organisation de la Luftwaffe de la Bundeswehr de 1955 à 1990 (Allemagne de l'Ouest), puis après 1990 (Allemagne réunifiée).